Kutum — distrito do Sudão
Caverna Kitum — (ou Kutum), no Monte Elgon, perto da fronteira entre o Quênia e Uganda
Kutum (peixe) — peixe do Mar Cáspio

Desambiguações de topônimos